Campos Monteiro ist der Familienname folgender Personen:

 Abílio Campos Monteiro (1876–1933), portugiesischer Arzt und Polygraf
 Heitor Campos Monteiro (1899–1961), portugiesischer Autor und Dramaturg